Bay of Islands (Nieuw-Zeeland), een baai van het Nieuw-Zeelandse Noordereiland
 Bay of Islands (Canada), een baai van het Canadese eiland Newfoundland